Marianna Economou, productrice et documentariste.
 Michel Economou, peintre.
 Nicolas Economou, pianiste et compositeur.